Treub est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1818-1881), homme politique néerlandais, maire de Voorschoten ;
 Melchior Treub (1851-1910), botaniste néerlandais, directeur du Jardin botanique national de Bogor (Java) ;
  (1856-1920), gynécologue néerlandais ;
 Willem Treub (1858-1931), économiste et homme politique néerlandais.

Patronyme néerlandais